La morte può attendere (Die Another Day) – film del 2002 diretto da Lee Tamahori.
 Die Another Day  – singolo di Madonna del 2002, dalla colonna sonora del film.
 La morte può attendere (Die Another Day) – romanzo di Raymond Benson, basato sulla sceneggiatura del film.